O evento espada por equipes masculino do Campeonato Mundial de Esgrima de 2017 foi disputado no dia 25 de julho.

Medalhistas

Resultados

Fase classificatória

Posicionamento

Disputa do 5.º-7.º lugar

Disputa do 9.º-16.º lugar

Disputa do 13.º-16.º lugar

Ligações externas
 Resultados do evento no Fencing World Wide

Espada por equipes masculino